Змагання з вільної боротьби серед жінок у ваговій категорії до 59 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2018 відбулись 22 та 23 жовтня у Будапешті (Угорщина).

Медалісти

Результати 
Позначення
 F — чиста перемога

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
Офіційний сайт

жінки, вільна боротьба, до 59 кг